Cet article présente une liste des communes du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

Liste 
En 2021, le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures compte 20 communes ; il n'est plus subdivisé en districts depuis 1995.

Notes et références

Articles connexes 
 Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
 Communes suisses

Appenzell Rhodes-Extérieures